Шајен има више значења:
 Шајен
 Округ Шајен (Канзас)
 Округ Шајен (Колорадо)
 Округ Шајен (Небраска)
 Шајен (Оклахома)